Die Liste der Schutzgebiete der Trustees of Reservations beinhaltet alle Naturschutzgebiete sowie Natur- und Kulturdenkmale, die im Bundesstaat Massachusetts der Vereinigten Staaten von der Organisation The Trustees of Reservations verwaltet werden.



Liste der Schutzgebiete

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

Einzelnachweise 

Trustees of Reservations
Trustees of Reservations
!